Богдаши — название населённых пунктов.

Россия 
 Богдаши — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Богдаши — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.